Landgravina Augusta de Hesse-Homburg (en alemán: Auguste, Landgräfin von Hessen-Homburg; 28 de noviembre de 1776, Bad Homburg vor der Höhe, - 1 de abril de 1871, Ludwigslust) fue un miembro de la Casa de Hesse y Landgravina de Hesse-Homburg por nacimiento. A través de su matrimonio también era miembro de la Casa de Mecklemburgo y Gran Duquesa Heredera de Mecklemburgo-Schwerin.

Era el sexto vástago y cuarta hija del Landgrave Federico V de Hesse-Homburg y su esposa la princesa Carolina de Hesse-Darmstadt, a su vez hija del Landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt.

Vida 

Debido a que sus hermanas mayores se casaron muy temprano, para 1793 Augusta se convirtió en la principal cuidadora de su padre enfermo.

En Homburg el 3 de abril de 1818, con 41 años de edad, Augusta contrajo matrimonio con el Gran Duque Heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin, viudo por dos veces y padre de cuatro hijos supervivientes. El matrimonio fue sugerido por la segunda esposa del Gran Duque Heredero, la Princesa Carolina Luisa de Sajonia-Weimar-Eisenach (prima hermana de Augusta) en su lecho de muerte.

La unión no tuvo hijos y duró solo 18 meses hasta la muerte de Federico Luis el 29 de noviembre de 1819. Fue una madrastra devota de los hijos de su esposo, asumiendo la responsabilidad por su crianza y educación. Desarrolló una relación especialmente cercana con su hijastra Elena, hija mayor y única hija de su prima Carolina Luisa. Ella sería la única en apoyarla en su matrimonio con el Príncipe Real, Fernando Felipe de Orleans, en contra de los deseos de su familia en 1837, siendo la única en ir a Francia y estar presente en la boda de esta.

Augusta, quien nunca volvería a casarse, permaneció en Mecklemburgo-Schwerin por el resto de su vida, muriendo en Ludwigslust a la edad de 94 años. Fue enterrada en el Mausoleo Elena Pavlovna, a lado de su marido y sus dos previas esposas.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Paule Marquise d’Harcourt: Die Herzogin von Orleáns Helene von Mecklenburg-Schwerin p. 10.
 Karl Schwartz: Landgraf Friedrich V. von Hessen-Homburg und seine Familie. Archives and family documents, Rudolstadt 1878.

Enlaces externos 
 Books about Auguste Friederike of Hesse-Homburg in: Landesbibliographie Mecklenburg-Vorpommern
 Auguste Friederike, Prinzessin von Hessen-Homburg in: zeno.org

Princesas de Hesse-Homburg
Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin por matrimonio
Landgravinas de Alemania